Kalenić (Ub), een plaats in de Servische gemeente Ub
 Kalenić (Vračar), een plaats in de Servische gemeente Vračar
 Kalenić klooster, een Servisch-orthodox klooster in de buurt van Kragujevac, Servië